Sotasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sotasaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Sotasaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar